Kotla (gemeente)
 Kotla (Neder-Silezië)